Cosmești, comune del distretto di Galați
Cosmești, comune del distretto di Teleorman